Trachyspermum involucratum är en flockblommig växtart som beskrevs av René Charles Maire. Trachyspermum involucratum ingår i släktet ajowaner, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ajowaner
involucratum